Alexandre Soloviev désigne deux personnalités russes.

Alexandre Soloviev (révolutionnaire), né en 1846 à Louga et mort pendu le , est un révolutionnaire qui tenta d'assassiner le tsar Alexandre II de Russie avec un revolver.
Alexandre Soloviev (historien), né en 1890 à Kalisz et mort en 1971 à Genève, est un historien russe spécialiste de l'histoire slave, de l'Empire byzantin et du Bogomilisme.